Exèrcit Popular d'Alliberament, exèrcit de la República Popular de la Xina.
 Ejército Popular de Liberación: Guerrilla maoista colombiana.
 Exèrcit Popular d'Alliberament de Manipur: Guerrilla independentista de Manipur.
 Exèrcit Popular d'Alliberament del Kurdistan (Arteshen Rizgariya Gelli Kurdistan), organització kurda de Turquia.